Vila Nova da Rainha puede referirse a:

 Vila Nova da Rainha, freguesia en el concelho de Azambuja, Portugal; 
 Vila Nova da Rainha, freguesia en el concelho de Tondela, Portugal; o
 Vila Nova da Rainha, antiguo nombre de la ciudad de Campina Grande, Brasil.